Sveriges fotbollslandslag i U21-EM 2009. 

Den svenska truppen till U21-EM i fotboll 2009 bestod enligt nedan.

Förbundskapten
Sveriges förbundskaptener var Jörgen Lennartsson och Tommy Söderberg.

Spelare

Notering. Reserver till truppen var följande spelare 
Viktor Noring (Trelleborgs FF)
Walid Atta (AIK)
Erik Lund (IFK Göteborg)
Sebastian Castro-Tello (Hammarby IF)
Sebastian Eriksson (IFK Göteborg)
Rasmus Jönsson (Helsingborgs IF)

Resultat

Grupp A

Semifinal

Målgörare

Se även
Sveriges U21-landslag i fotboll

Externa länkar
Svenska Fotbollförbundet
Trupp med tröjnummer
Trupp med reserver

Sport i Sverige 2009
U21-EM 2009
U21-Europamästerskapet i fotboll 2009